L'acide cétoglutarique ou acide oxoglutarique est un cétodiacide dérivé de l'acide glutarique, de formule brute . Il existe sous la forme de deux isomères :

 l'acide α-cétoglutarique ;
 l'acide β-cétoglutarique ou acide acétonedicarboxylique.

Cétoacide
Acide dicarboxylique